Aeropuerto de Milán puede referirse a: 

Aeropuerto de Milán-Bérgamo (IATA: BGY), aeropuerto cercano a Milán ubicado en Bérgamo, Italia.
Aeropuerto de Milán-Bresso (ICAO: LIMB), aeropuerto de aviación general en Milán, Italia.
Aeropuerto de Milán-Linate (IATA: LIN), aeropuerto en Milán, Italia.
Aeropuerto de Milán-Malpensa (IATA: MXP), principal aeropuerto de Milán, ubicado en Gallarate, Italia.